L'UD Oliveirense est un club de football portugais basé à Oliveira de Azeméis dans le centre du Portugal.

Historique 

Le club évolue en  lors de la saison 1945-1946. 

Lors de cette unique saison passée en D1, le club se classe  et dernier du championnat, avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 17 défaites.

Personnalités du club

Entraîneurs 

 1991-avr. 1992 :  Vieira Nunes
 oct. 1992-nov. 1992 :  Nicolau Vaqueiro
 déc. 1992-avr. 1993 :  Manuel Barbosa
 2000- :  Flávio das Neves
 nov. 2004-2012 :  Pedro Miguel
 2012-2013 :  João de Deus
 -déc. 2013 :  Henrique Nunes
 déc. 2013-sept. 2015 :  Artur Marques
 sept. 2015-janv. 2016 :  Bruno Sousa
 janv. 2016- :  João Bastos
 - :  Bruno Sousa
 2016- :  Pedro Miguel

Bilan saison par saison

Liens externes 
 
 
 

Oliveira
Club de football fondé en 1922
Club sportif fondé en 1922